Heves se poate referi la:

 Județul Heves
 Comitatul Heves
 Orașul Heves, din Județul Heves, Ungaria